FL1 – linea ferroviaria del Lazio
FL1 – sigla della Football League One, serie calcistica inglese